Navy Wife (1935), een film van Allan Dwan
Navy Wife (1956), een film van Edward Bernds